Аббревиатура EAX может означать:
 Environmental Audio Extensions — технология Creative Labs
 Регистр процессора, совместимого с Intel 386
 Режим шифрования в блочных шифрах